Хрисанфи-Пагона Питтиропулу (, род. ) — творческий псевдоним греческой певицы Хриспа ().

Биография 
Хрисанти-Пагона Питтиропулу (Хрис-Па) родилась 7 декабря 1982 в Афинах, Греция. В пятилетнем возрасте переехала в Пирей, где она стала заниматься музыкой и танцами. Изначально она не планировала быть певицей, а любила балет. После 13 лет занятий балетом, она отказалась от карьеры балерины из-за низкого роста и начала заниматься вокал, фонетикой, фортепьяно и гитарой, в течение 13 лет занималась классическим балетом. Изначально она собиралась поступать в Школу физкультуры, но встреча с Софией Воссу передумала. В 18 лет решил профессионально заняться пением.

Музыкальная карьера 
В 2003 году у Хриспы вышел ее первый альбом под названием «Τώρα». Зимой 2004 был выпущен альбом «Χρύσπα», который имел успех, в основном благодаря таким песням Пегасосом, как «Μου Κάνει Πλάκα ο Θεός», «Φεύγω Για Το Επτά», и именно эти песни динамично представили ее в общественное сознание, но и в ночной жизни страны. В 2005-2006 годах он сотрудничал со многими именами в этой области, такими как Йоргос Цаликис, Элли Коккину, Фемис Адамантидис и Каломира.

Евровидение 
Певица была кандидатом представлять Грецию на конкурсе Евровидение 2008 с песней A Chance to Love, но в национальном отборе заняла 3 место, уступив Костасу Мартакису и Каломире, которая представляла страну на конкурсе.

Личная жизнь 
В июле 2010 певица вышла замуж за грека Панайотиса Николау. Также есть сестра Эвридики Питтиропулу, и её родители Йоргос Питтиропулос и Мария Питтиропулу.

Дискография

Альбомы 
 2003: Tora (Greece #49)
 2004: Chrispa (Greece #32)
 2006: Posa Hrostao (Greece #1) GOLD
 2007: Kathreftis (Greece #6)
 2009: Mehri Edo

CD Синглы 
 2004: "Mou Kani Plaka O Theos"
 2007: "Diki Sou Gia Panta" (Remix)
 2008: "A Chance to Love"

Цифровые синглы 
 2004: "Oh God"
 2005: "Boro Boro vs Chiculata" feat. Sarbel
 2008: "Hawaii" feat. Master Tempo
 2010: "Den Yposhome Tipota"
 2011: "Eisai Asteri" feat. BO
 2012: "Kolla 5"
 2013: "Me skotonei"
 2014: "Den Erotevome" ("Ola Kala")
 2015: "Den Ektimas Me Tipota"
 2016: "Etimasou"
 2016: "Ta 'Theles"
 2017: "Aladdin"
 2018: "Kane Oneira"
 2019: "Eheis Trelathei"
 2021: "Se Gelasan"

См. также 
Греция на конкурсе песни Евровидение 2008

Ссылки 
Страница в социальной сети Facebook

Примечания 

Певцы и певицы Греции
Поп-музыканты Греции